Легенда о змају може бити:
 Легенда о змају (филм)
 Легенда о змају (филм из 2005)
 Легенда о змају (ТВ серија)
 Легенда о змају (видео-игра)